Diese Liste der Gefäßpflanzen (Tracheophyta) in Bosnien und Herzegowina enthält zusammen mit den eingeführten und endemischen Arten in Bosnien und Herzegowina einen unvollständigen Überblick über Gefäßmoose, Farne und angiosperme Pflanzenarten (Koniferen und Blütenpflanzen), die in der verfügbaren Literatur in bosnischer, kroatischer, serbischer und serbokroatischer Sprache zitiert werden.

Bemerkung:
 Aufgrund wiederholter Änderungen der biologischen Klassifikation und/oder der taxonomischen Ränge und Namen der eingeschlossenen Taxa erscheinen einige von ihnen zweimal in der beigefügten Liste. Dies gilt insbesondere für diese Namen der binären Nomenklatur, die heute noch weithin benutzt werden.
 Der Name der Gattung und der Familie werden am häufigsten geändert und manchmal auch die Namen der dazugehörigen Arten.

Lycopodiales

Polypodiophyta

A

B

C

D

E

G

H

I

L

M

N

O

P

S

T

Gymnospermae

A

J

P

Angiospermae

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Siehe auch 
 Pteridophyta
 Tracheophyta
 Plantae

Literatur 
 T. M. Jones, C. S. Reid, L. E. Urbatsch: Visual study of divisional Plantae. (herbarium.lsu.edu benötigt Microsoft Silverlight).

Weblinks 

 Flora Europaea
 Flora of Central Europe
 List of Japanese Wild Plants Online
 Lady Bird Johnson Wildflower Center – Native Plant Information Network at University of Texas, Austin
 The Plant List
 United States Department of Agriculture (nicht nur US-amerikanische Arten)
 Рlants
 The Plant List
 The Euro+Med PlantBase
 Germplasm Resources Information Network (GRIN)
 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources
 Plants of the World Online — Kew Science

Einzelnachweise 

Bosnien und Herzegowina